Příjmení Pratt nosí více osobností:

Francis A. Pratt (1827–1902) – americký inženýr, vynálezce a podnikatel
Guy Pratt (1962) – britský baskytarista
Hugo Pratt (1927–1995) – italský kreslíř
Chris Pratt (1979) – americký herec
Mike Pratt (1931–1976) – anglický herec
William Henry Pratt (1887–1969), známý pod uměleckým jménem Boris Karloff – anglický herec

Jiný význam
Pratt & Whitney – americká strojírenská firma
Pratt & Whitney Canada – její kanadská filiálka
Pratt County – okresy v USA